Елена Леонидовна Луцкая (28 августа 1932, Москва — 28 мая 2014, Москва) — российский балетный критик, искусствовед

Биография 
Окончила отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ в 1955 году.

Творчество 
Работы Елены Луцкой посвящены балетным спектаклям и театральным художникам.

Избранные труды 
 
 
 
 
 
  — 500 экз.
  — 500 экз.
  — 500 экз.
  — 25000 экз.
 
 
 
  — 20000 экз.
 
 
  — 500 экз.

Примечания

Литература 
  — 10000 экз. .

Выпускники отделения истории и теории искусства исторического факультета МГУ
Художественные критики России
Художественные критики СССР
Балетные критики по алфавиту